L'ussaro sul tetto  – romanzo del 1951 scritto da Jean Giono
L'ussaro sul tetto  – film del 1995 tratto dall'omonimo romanzo